

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Caribou – census-designated place della Contea di Plumas, California
 Caribou – città della Contea di Aroostook, Maine
 Caribou – fiume del Canada

Musica 
 Caribou – album di Elton John del 1974
 Caribou – è lo pseudonimo di Dan Snaith, compositore di musica elettronica
 Caribou – traccia dell'EP Come on Pilgrim dei Pixies del 1987

Zoologia 
 Rangifer tarandus caribou o caribù – sottospecie di Rangifer tarandus

Manga 
 Caribou – personaggio del manga e anime One Piece

Altro 
 Google Caribou – strumento antenato di Gmail, utilizzato internamente dai dipendenti di Google, e nome in codice dello stesso Gmail

Pagine correlate
Cariboo